logo – graficzny znak towarowy

Informatyka
 Logo – język programowania
 Logo (PLC) – sterownik programowalny PLC firmy Siemens AG

Media
 Logo – stacja telewizyjna przeznaczona dla LGBT
 Logo – czasopismo przeznaczone dla mężczyzn

Inne 
 Logo – nieoficjalna nazwa jeziora Długiego (Straduń) położonego w Trzciance (woj. wielkopolskie)